( 1967) — білоруський футболіст, захисник.
  (1920—2004) — російський і радянський вчений-медик.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок